Ċ, ċ (C с точкой сверху) — буква расширенной латиницы. Используется в мальтийском языке для обозначения глухой постальвеолярной аффрикаты , аналогичной русской ч. В современных публикациях на древнеанглийском языке используется для обозначения того же звука, чтобы отличать её от C, произносимой как .

Прежде буква использовалась в ирландском для изображения лениции C. В настоящее время для этой цели используется диграф ch, который в этой функции старше чем Ċ.

Также использовалась в латинской версии чеченского алфавита 1990-х годов. Эквивалент в кириллице — ЦӀ, обозначающий звук .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки